Das Tennis-Herreneinzel der Olympischen Sommerspiele 2004 wurde vom 15. bis 22. August im Olympic Tennis Centre ausgetragen.

Titelverteidiger war Jewgeni Kafelnikow. Das Finale bestritten Nicolás Massú und Mardy Fish, welches Massú in fünf Sätzen gewann. Im Spiel um die Bronzemedaille gewann Fernando González in drei Sätzen gegen Taylor Dent. Massú und González gewannen zudem die Goldmedaille im Doppel.

Setzliste

Hauptrunde

Zeichenerklärung

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Draw auf ATPworldtour.com (englisch)
 Draw auf ITFtennis.com (englisch)

Tennis-Herreneinzel
2004
Tennisturnier 2004
Tennisturnier in Marousi